Jméno John McCallum neslo vícero významných osobností:

 John Archibald McCallum (1892–1973) – australský politik
 John McCallum (herec) (1918–2010) – australský herec, scenárista a filmový producent
 John Dennis McCallum (1924–1989) – sportovní spisovatel
 John McCallum (kanadský politik) (* 1950) – kanadský politik a ekonom